Icones Turístiques de Catalunya
 Incorporated Television Company
 Inhibidor de la tirosina-cinasa
 Instruccions Tècniques Complementàries, ver reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT)
 International Typeface Corporation